Bele Vode (Slovenië), een plaats in Slovenië
Bele Vode (Novi Pazar), een plaats in Servië